Ionuț Popa poate fi:

 Ionuț Popa (interpret)
 Ionuț Popa (politician)
 Ionuț Popa (fotbalist)